Arites sibiricus är en ringmaskart som beskrevs av Zaslavskaya 1989. Arites sibiricus ingår i släktet Arites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sibiricus